Мэ́нли ( или ) — фамилия. Известные носители:
 Мэнли, Александра (род. 1964) — графиня Фредериксборгская, первая супруга принца Иоахима Датского.
 Мэнли, Джейк (род. 1991) — канадский актёр.
 Мэнли, Майкл (1924—1997) — ямайский политик, премьер-министр Ямайки (1972—1980 и 1989—1992).
 Мэнли, Норман (1893—1969) — государственный деятель Ямайки.
 Мэнли, Том (1912—1988) — английский футболист, выступавший на позиции нападающего.
 Мэнли, Элизабет (род. 1965) — фигуристка из Канады, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года, серебряный призёр чемпионата мира 1988 года, трёхкратная чемпионка Канады.

Топонимы 
 Мэнли — пригород австралийского Сиднея.
 Мэнли — муниципальный пляж, популярная зона отдыха в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

См. также 
 «Мэнли-Уорринга Си Иглз» — команда Национальной регбийной лиги.